

Australie 
 , une localité près d'Adélaïde.

États-Unis 
 Forreston, un village situé au nord-ouest du comté d'Ogle dans l'Illinois.
 , une communauté du comté de Lowndes au Mississippi.
 , une communauté du comté d'Ellis au Texas.